Эпигене́з, или эпигенезис (от греч. epi — «после», «сверх», и genesis — «возникновение»):
 Эпигенез (философия) — развитие, совершающееся благодаря следующим одно за другим новообразованиям (дифференциации частей).
 Эпигенез (биология) — учение о зародышевом развитии организмов, в ходе которого происходят последовательные новообразования органов.
 Эпигенез (геология) — вторичные процессы, совершающееся через следующие одно за другим новообразования.
 Эпигенез (эзотерика) — конечный фактор триады прогресса (, эволюция и эпигенез); творческий импульс человека как продукт его .